Delémont (stad), de hoofdstad van het Zwitsers kanton Jura
Delémont (district), een district van Zwitserland
SR Delémont, een Zwitserse voetbalclub